El Torneig de Roland Garros 2011, també conegut com a Obert de França 2011, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a la categoria de Grand Slam. La 110a edició del torneig es va celebrar entre el 23 de maig i el 5 de juny de 2011 al Stade Roland Garros de París, França.

Notícies 
 Rafael Nadal va guanyar el seu sisè títol de Roland Garros, igualant al suec Björn Borg, després de derrotar a Roger Federer en quatre sets a la final. Alhora va esdevenir el seu desè títol de Grand Slam.
 La xinesa Li Na va aconseguir el seu primer títol de Grand Slam en vèncer a la italiana Francesca Schiavone, defensora del títol.
 La parella masculina Maks Mirni i Daniel Nestor van guanyar el seu primer títol de Grand Slam conjuntament, però és el tercer Roland Garros per ambdós, i el cinquè i setè Grand Slam respectivament.
 La parella femenina Andrea Hlavackova i Lucie Hradecka van aconseguir el seu primer títol de Grand Slam.
 La parella mixta formada per Casey Dellacqua i Scott Lipsky van aconseguir el seu primer títol Grand Slam.
 El tennista serbi Novak Đoković va veure trencada la seva ratxa de 41 victòries consecutives sense cap derrota des de principi de temporada, després de perdre a semifinals davant el suís Roger Federer. Aquesta és la segona sèrie més llarga de l'Era Open quedant-se només a una de les 42 aconseguides per John McEnroe. A més, en perdre a semifinals no va poder arribar a la primera posició del rànquing individual masculí per primera vegada en la seva carrera.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Rafael Nadal (Campió)
  Novak Đoković (Semifinals)
  Roger Federer (Final)
  Andy Murray (Semifinals)
  Robin Soderling (Quarts de final)
  Tomas Berdych (1a ronda)
  David Ferrer (4a ronda)
  Jurgen Melzer (2a ronda)
  Gael Monfils (Quarts de final)
  Mardy Fish (3a ronda)
  Nicolás Almagro (1a ronda)
  Mikhaïl Iujni (3a ronda)
  Richard Gasquet (4a ronda)
  Stanislas Wawrinka (4a ronda)
  Viktor Troicki (4a ronda)
  Fernando Verdasco (3a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (3a ronda)
  Gilles Simon (4a ronda)
  Marin Cilic (1a ronda)
  Florian Mayer (2a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (3a ronda)
  Michael Llodra (1a ronda)
  Thomaz Bellucci (3a ronda)
  Sam Querrey (2a ronda)
  Juan Martín del Potro (3a ronda)
  Milos Raonic (1a ronda)
  Màrkos Bagdatís (2a ronda)
  Nikolai Davidenko (2a ronda)
  Janko Tipsarevic (3a ronda)
  Guillermo García-López (3a ronda)
  Serhí Stakhovski (3a ronda)
  Kevin Anderson (2a ronda)

Individual femení 
 <li>  Caroline Wozniacki (3a ronda)
 <li>  Kim Clijsters (2a ronda)
 <li>  Vera Zvonariova (4a ronda)
 <li>  Viktória Azàrenka (Quarts de final)
 <li>  Francesca Schiavone (Final)
 <li>  Li Na (Campiona)
 <li>  Maria Xaràpova (Semifinals)
 <li>  Samantha Stosur (3a ronda)
 <li>  Petra Kvitova (4a ronda)
 <li>  Jelena Janković (4a ronda)
 <li>  Marion Bartoli (Semifinals)
 <li>  Agnieszka Radwańska (4a ronda)
 <li>  Svetlana Kuznetsova (Quarts de final)
 <li>  Anastassia Pavliutxénkova (Quarts de final)
 <li>  Andrea Petkovic (Quarts de final)
 <li>  Kaia Kanepi (3a ronda)
 <li>  Julia Goerges (3a ronda)
 <li>  Flavia Pennetta (1a ronda)
 <li>  Shahar Pe'er (1a ronda)
 <li>  Ana Ivanović (1a ronda) 
 <li>  Yanina Wickmayer (3a ronda)
 <li>  Dominika Cibulková (1a ronda)
 <li>  Alissa Kleibànova (renúncia per malaltia)
 <li>  Jarmila Gajdosova (3a ronda)
 <li>  Maria Kirilenko (4a ronda)
 <li>  Nàdia Petrova (1a ronda)
 <li>  Alexandra Dulgheru (2a ronda)
 <li>  Daniela Hantuchová (4a ronda)
 <li>  Shuai Peng (3a ronda)
 <li>  Roberta Vinci (3a ronda)
 <li>  Klara Zakopalova (1a ronda)
 <li>  Tsvetana Pironkova (2a ronda)

Doble masculí 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Semifinals)
  Maks Mirni /  Daniel Nestor (Campions)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (2a ronda)
  Michael Llodra /  Nenad Zimonjic (Semifinals)
  Rohan Bopanna /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (Quarts de final)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1a ronda)
  Lukasz Kubot /  Oliver Marach (1a ronda)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (1a ronda)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecau (Quarts de final)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (1a ronda)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (2a ronda)
  Mark Knowles /  Michal Mertinak (1a ronda)
  Marc López /  David Marrero (2a ronda)
  Frantisek Cermak /  Filip Polasek (3a ronda)
  John Isner /  Sam Querrey (1a ronda)
  Serhí Stakhovski /  Mikhaïl Iujni (2a ronda)

Doble femení 
<li>  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Quarts de final)
<li>  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (Quarts de final)
<li>  Vania King /  Iaroslava Xvédova (Semifinals)
<li>  Liezel Huber /  Lisa Raymond (Semifinals)
<li>  Viktória Azàrenka /  Maria Kirilenko (Quarts de final)
<li>  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (2a ronda)
<li>  Sania Mirza /  Ielena Vesninà (Final)
<li>  Iveta Benesova /  Barbora Zahlavova-Strycova (1a ronda)
<li>  Nàdia Petrova /  Anastassia Rodiónova (Quarts de final)
<li>  Shuai Peng /  Jie Zheng (2a ronda)
<li>  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (3a ronda)
<li>  Daniela Hantuchova /  Agnieszka Radwanska (1a ronda)
<li>  Yung-Jan Chan /  Monica Niculescu (3a ronda)
<li>  Chia-Jung Chuang /  Olga Govortsova (1a ronda)
<li>  Sara Errani /  Roberta Vinci (3a ronda)
<li>  Natalie Grandin /  Vladimira Uhlirova (3a ronda)

Doble mixt 

  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Final)
  Vania King /  Daniel Nestor (1a ronda)
  Květa Peschke /  Aisam-ul-Haq Qureshi (2a ronda)
  Ielena Vesninà /  Maks Mirni (2a ronda)

<li>  Zheng Jie /  Mahesh Bhupathi (2a ronda)
<li>  Liezel Huber /  Wesley Moodie (1a ronda)
<li>  Iveta Benešová /  Leander Paes (Quarts de final)
<li>  Lisa Raymond /  Oliver Marach (1a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  

2011
Competicions tennístiques del 2011